Siabu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sungai Siabu, vattendrag, 
 Kecamatan Siabu, distrikt, Sumatera Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar